ОФК Младеновац је српски фудбалски клуб из Младеновца, основан 1924. године. Тренутно се такмичи у Српској лиги Београд, четвртом такмичарском нивоу српског фудбала.

Види још 
 Списак фудбалских клубова у Србији

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на -{srbijasport.net}-

Младеновац
Спорт у Младеновцу
ФК Младеновац
Фудбалски клубови из Београда